Нитрат ртути:
 Нитрат ртути(I)
 Нитрат ртути(II)